Amerikai Egyesült Államok
 Indian-sziget (Humboldt-öböl)
 Indian-sziget (Michigan)
 Indian-sziget (Washington)

 Új-Zéland
 Indian-sziget (Fiordland)